

Загорень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Маноляса.

Загорень () — село у Оргіївському районі.